Kevin Hecquefeuille (né le  à Amiens, dans la Somme) est un joueur français de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en Ligue Magnus lors de la saison 2002-2003 avec les Gothiques d'Amiens. Il est élu meilleur espoir (trophée Jean-Pierre-Graff). En 2004, il rejoint les Brûleurs de loups de Grenoble. L'année 2007-2008 était la dernière pour Kévin Hecquefeuille chez les BDL, il a passé plusieurs entretiens à l'étranger notamment en Suède.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de France.

Trophées et honneurs

Ligue Magnus 
2011 : remporte le trophée Albert-Hassler.

LNB suisse 
2015 : remporte le titre de champion de Suisse ligue B

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus||24||6||6||12||18|| || || || || 
|-
|2003-2004||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus||22||1||4||5||14||10||1||3||4||10
|-
| 2003-2004 ||Gothiques d'Amiens 2||Division 2||2||1||2||3||4|| || || || || 
|-
|2004-2005||Brûleurs de loups de Grenoble||Ligue Magnus||28||4||7||11||16||12||1||0||1||4 
|-
|2005-2006||Brûleurs de loups de Grenoble||Ligue Magnus||22||4||14||18||16||7||1||3||4||16
|-
|2006-2007||Brûleurs de loups de Grenoble||Ligue Magnus||26||10||17||27||30||12||4||3||7||40
|-
|2007-2008||Brûleurs de loups de Grenoble||Ligue Magnus||26||10||12||22||34||6||2||1||3||4 
|-
|2008-2009||Nybro Vikings IF|| Allsvenskan || 41|| 7|| 11|| 18|| 54|| || || || ||
|-
|2009-2010|| Kölner Haie|| DEL|| 51|| 5|| 11|| 16|| 57|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011|| Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26|| 3|| 24|| 27|| 60|| 9|| 6|| 5|| 11||24
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC || LNA || 20|| 0|| 6|| 6|| 12|| 9  || 3 || 6 || 9 || 4
|-
| 2011-2012 || Lausanne HC || LNB || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette HC || LNA || 21|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Karlskrona HK|| Allsvenskan || 24 || 5 || 4 || 19 || 20 || 10 || 2 || 8 || 10 || 14
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || SC Langnau Tigers || LNB || 34 || 8 || 14 || 22 || 14 || 12 || 1 || 6 || 7 || 6 
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNB || 31 || 9 || 16 || 25 || 26 || 15 || 7 || 8 || 15 || 26
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNA Qualification || - || - || - || - || - || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 31 || 6 || 7 || 13 || 16 || 12  || 2 || 4 || 6 || 10
|-
| 2016-2017 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 5 || 0 || 5 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || EHC Kloten || LNA || 11 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 6 || 2 || 3 || 5 || 6 || 10 || 2 || 11 || 13 || 18
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 39 || 6 || 22 || 28 || 73 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| IK Pantern|| Allsvenskan || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2018-2019|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 43 || 8 || 25 || 33 || 56 || 6  || 0 || 5 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 23 || 4 || 13 || 17 || 18 || 7 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2020-2021 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 21 || 3 || 8 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 44 || 4 || 12 || 16 || 38 || 6  || 0 || 2 || 2 || 6

Internationales

Liens externes 
 Interview sur HockeyHebdo.com (avril 2009)

Références 

Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Naissance en novembre 1984
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du IK Pantern
Gagnant du trophée Albert-Hassler
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff